Бурые перепела () — род фазановых птиц из трибы Coturnicini подсемейства фазанов (Phasianinae).

Представители рода распространены по всей Чёрной Африке, тропической Азии и Австралазии. Роды Excalfactoria и Anurophasis синонимичны Synoicus; три вида Synoicus в тот или иной момент классифицировались в роде Coturnix (собственно перепела). Современные филогенетические анализы позволяют сгруппировать четыре родственных друг друга вида перепелов в роде Synoicus. В 2021 году данная классификация была признана Международным союзом орнитологов.

Классификация

Примечания 

Coturnicini
Роды птиц